Un amour infini désigne plusieurs films :

 Un amour infini (Endless Love), film de Franco Zeffirelli sorti en 1981 ;
 Un amour infini (Bounce), film de Don Roos sorti en 2000 ;
 Un amour infini, titre canadien de Un amour sans fin (Endless Love), film de Shana Feste sorti en 2014.